Гергана Димитрова може да се отнася за:

 Гергана Димитрова (р. 1975), народна певица
 Гергана Димитрова (р. 1975), театрална режисьорка и драматург
 Гергана Димитрова (р. 1996), волейболистка
 Гергана Димитрова, журналистка в печатни медии, редактор, собственик на издателство „Лист“